Брюн-де-Сент-Ипполит, Валентин Анатольевич (1871—1918) — российский юрист, государственный деятель, Тайный советник.
 Брюн де Сент-Ипполит, Франц Яковлевич (1764—1820) — судостроитель, на русской службе с 1799 года, корабельный мастер, инспектор Главной контрольной экспедиции флота, генерал-майор, младший брат кораблестроителя Я. Я. Брюн де Сен-Катерин.